Kenneth Wilson, Ken Wilson
 Kenneth L. Wilson (1896–1979) – amerykański lekkoatleta i działacz sportowy, olimpiczyk
 Kenneth G. Wilson (1936–2013) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Kenneth Wilson (ur. 1938) – amerykański kajakarz, olimpijczyk
 Ken Wilson (ur. 1952) – australijski rugbysta
 Ken Wilson (zm. 2016) – brytyjski wspinacz, redaktor i autor książek